Михнёвское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область 
 Михнёвское сельское поселение — входит в Нижнедевицкий район

Орловская область 
 Михнёвское сельское поселение — входит в Болховский район